Congregatio Sanctae Catharinae, katarzynki – żeńskie zgromadzenie zakonne
 rakowe komórki macierzyste
 Card Security Code
 Computer Sciences Corporation
 CSc. – kandydat nauk